Follis steht für:

 eine antike römische Währung, siehe Follis
 ein antikes römisches Ballspiel
 einen französischen Fahrradhersteller

Follis ist der Familienname folgender Personen:

 Arianna Follis (* 1977), italienische Skilangläuferin und Skibergsteigerin